Matiensi – abitanti di Mathias Lobato
Matiensi – abitanti di Matias Barbosa
Matiensi – abitanti di Matias Cardoso
Matiensi – abitanti di Matias Olímpio